Оберкирх:

 Оберкирх — город в Германии, районный центр, расположен в земле Баден-Вюртемберг.
 Оберкирх — коммуна в Швейцарии, в кантоне Люцерн.